Rogamar é um disco da intérprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 2006.

Canções 
"Sombras di distino"
"Um pincelada" (with Dorota Miśkiewicz)
"Avenida marginal"
"Africa nossa" ( with Ismael Lo)
"Tiche"
"São tomé na equador"
"Rogamar"
"Amor e mar"
"Modje trofel"
"Rosie"
"Travessa de peixeira"
"Mas um sonho"
"Mar nha confidente"
"Saiona d'vinte ano"
"Vaga lenta"

Notas

Ligações externas

[ Voz d'Amor] à Allmusic 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 2006